Yarhibol steht für
Jarchibol, syrisch-aramäische Gottheit
Yarhibol (Kaufmann), (2. Jh.), Kaufmann aus Palmyra